Krynica ist der Name mehrerer Ortschaften in Polen:
 Krynica (Dubienka), Dorf in der Gemeinde Dubienka, Powiat Chełmski, Woiwodschaft Lublin
 Krynica (Krasnystaw), Dorf in der Gemeinde Krasnystaw, Powiat Krasnostawski, Woiwodschaft Lublin
 Krynica (Suchożebry), Dorf in der Gemeinde Suchożebry, Powiat Siedlecki, Woiwodschaft Masowien 
 Krynica (Michałowo), Dorf in der Gemeinde Michałowo, Powiat Białostocki, Woiwodschaft Podlachien
 Krynica (Narewka), Dorf in der Gemeinde Narewka, Powiat Hajnowski, Woiwodschaft Podlachien
 Krynica (Trzcianne), Dorf in der Gemeinde Trzcianne, Powiat Moniecki, Woiwodschaft Podlachien
 Krynica Morska, Stadt in der Woiwodschaft Pommern
 Krynica-Zdrój, Kurort in der Woiwodschaft Kleinpolen